Butterfly (englisch „Schmetterling“) steht für:

 Butterflymesser oder Balisong, eine Klappmesserart
 Butterfly (Finanzwesen), eine Investitionsstrategie
 Butterfly-Verschluss, ein stabiler Verschluss, besonders an Transportkisten
 Butterfly Bomb, englische Bezeichnung für eine ursprünglich deutsche Splitterbombe
 Flügelkanüle, eine Form der Kanüle zur Infusion oder Blutentnahme
 Butterfly (Manga), eine japanische Comic-Serie von Yu Aikawa
 Butterfly (Album), Studioalbum von Mariah Carey
 Butterfly (Crazy-Town-Lied), Song von Crazy Town
 Butterfly (Danyel-Gérard-Lied), Song von Danyel Gérard (1971)
 Butterfly (Smile.dk-Lied), Song von Smile.dk
 Butterfly Knoll, Nunatak in Antarktika
 Butterfly Park in Ohio
 Butterfly – Alle meine Farben, Originaltitel Butterfly, britische Miniserie (2018)
 Butterfly – Der blonde Schmetterling, US-Spielfilm von 1982
 Butterfly (Achterbahn)

Sport:
 Butterfly (auch als Schmetterling und Delfin bezeichnet), ein Schwimmstil, siehe Schmetterlingsschwimmen
 Schmetterling (Segeln), eine Segelstellung im Bootssport
 Butterfly (Marke), ein japanischer Hersteller von Tischtennis-Produkten
 ein Spielstil des Torhüters im Eishockey, siehe Eishockeytorhüter #Butterfly-Stil

Siehe auch:

 Butterfly effect
 Butterfly Lake
 Madame Butterfly